Deltchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Делчево) :
Deltchevo, village bulgare de l'obchtina de Gotse Deltchev, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Deltchevo, village bulgare de l'obchtina d'Isperikh, situé dans l'oblast de Razgrad ;
en macédonien (le nom étant écrit Делчево) :
Deltchevo, municipalité macédonienne.